Brändören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brändören (Kumlinge, Åland), 
 Brändören, Nagu, 

Robotskapade Finlandförgreningar